Чемпионат мира по международным шашкам в 1947 году разыгрывали француз Пьер Гестем (чемпион мира) и голландец Рейнир Корнелис Келлер (чемпион Голландии). Матч проходил с 31 мая по 15 июня в нескольких городах Нидерландов. Победил Пьер Гестем.

График поездок по городам Голландии

Таблица матча

Примечания 

1947 год в шашках
Шашки в Нидерландах
Май 1947 года
Июнь 1947 года
Чемпионаты мира в Нидерландах
1947 год в Нидерландах